Аканджи (Akanji) — фамилия. Известные носители:

 Аканджи, Мануэль (род. 1995) — швейцарский футболист, защитник.
 Аканджи, Муйдин (род. 1992) — нигерийский боксёр.